Дипломатические миссии в Израиле — иностранные посольства и консульства в Государстве Израиль. В настоящее время 87 посольств располагаются в Тель-Авиве и в Гуш-Дане (округ Большого Тель-Авива). Это число не включает почётные консульства.

Ранее некоторые страны держали посольства в Иерусалиме, но позже все они были переведены в Тель-Авив. Последними переехали посольства Коста-Рики и Сальвадора (в августе 2006 года). После двенадцатилетнего перерыва в мае 2018 года в Иерусалиме открылись посольства США и Гватемалы. Другие страны также рассматривают возможность переноса своих посольств в столицу Израиля.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что посольство США в Израиле будет переведено в Иерусалим.

25 декабря 2017 года Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Посольства

Тель-Авив и область метрополии Гуш-Дан

Иерусалим

Консульства

Тель-Авив и область метрополии Гуш-Дан

Иерусалим 
Большинство стран, у которых есть и консульства в Иерусалиме, и аккредитованные посольства в Тель-Авиве, называют эти консульства просто дипмиссиями в Иерусалиме. Но отдельные страны называют их «миссиями для Израиля» или «миссиями для Израиля и Палестинской Автономии», вкладывая в это, по-видимому, какой-то особый смысл.

Хайфа

Эйлат

Ашдод

Экономические и представительские офисы 
  (Представительство UNHCR) — Тель-Авив
  (Делегация) — Тель-Авив
  (Тайпейский экономический и культурный офис) — Тель-Авив
  (Представительский офис) — Тель-Авив
 Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (Делегация) — Тель-Авив

Посольства-нерезиденты 
Анкара:

 
 
 

Рим:

 

Пекин:

 

Сингапур:
 

Тбилиси

Предстоящее открытие

Примечания 

Внешняя политика Израиля
Израиль
Списки:Израиль